До́рис Дэй (также Дей , урождённая Дорис Мэри Энн Каппельхофф (), 3 апреля 1922 — 13 мая 2019) — американская певица, актриса и активистка по защите животных. Была звездой кино первой величины 1950-х—начала 1960-х годов, снимаясь в фильмах самых разных жанров — мюзиклах, комедиях, драмах и триллерах. Наибольшую известность ей принесли роли в романтических музыкальных комедиях. Ее партнёрами по фильмам были такие актеры, как Кларк Гейбл, Кэри Грант, Джеймс Кэгни, Дэвид Нивен, Джек Леммон, Фрэнк Синатра, Кирк Дуглас, Лорен Бэколл и Род Тейлор. Дважды была награждена премией «Оскар» за исполнение песен в фильмах «Бедовая Джейн» (1953) и «Человек, который слишком много знал» (1956). В 1959 году была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Интимный разговор». Долгое время Дорис Дэй оставалась одной из последних живых звёзд Золотого Века Голливуда.

Биография

Молодые годы 
Дорис Дэй родилась 3 апреля 1922 года (по другим данным в 1924 году) в Эванстоне (англ.), пригороде Цинциннати, в католической семье. Её мать, Альма София Вельц (1895—1976), была домохозяйкой, а отец, Уильям Джозеф Каппельхофф (1892—1967), — учителем музыки и дирижёром хора. Её дедушки и бабушки по отцовской и материнской линии — немецкие эмигранты. Дорис была третьим ребёнком в семье. У неё было два брата — Ричард, умерший ещё до её рождения, и Пол, немного старше её. Имя Дорис ей дали в честь американской киноактрисы Дорис Кеньон, которой восхищалась её мать.

С детских лет у Дорис был большой интерес к танцам, и она решила заниматься этим профессионально. Посещала частные танцевальные школы в Цинциннати, а в возрасте 11-12 лет уже танцевала в любительских ансамблях, пользуясь успехом и даже завоевывая призы. Однако, после того как она попала в автокатастрофу и получила перелом ноги, от профессиональной карьеры танцовщицы пришлось отказаться. Во время лечения Дорис увлеклась пением, начала брать уроки и уже с 17 лет выступала перед публикой, поначалу соло-вокалисткой при оркестре Барни Рэппа (англ.) в одном из клубных ресторанов в Цинциннати. Именно Рэпп убедил её взять псевдоним взамен родной фамилии, которую считал слишком странной. Так Дорис Каппельхоф стала Дорис Дэй.

Она начала выступать как певица в 1939 году, и со свинговым биг-бендом Леса Брауна добилась первого большого успеха: её песня «Sentimental journey» (, 1945) была хитом у демобилизованных американских солдат, возвращавшихся домой из Европы. В 1947 году Дэй оставила оркестр Леса Брауна, чтобы начать сольную карьеру. На протяжении последующих двадцати лет ею записано более 650 песен, что сделало Дорис Дэй одной из самых популярных и признанных певиц XX века.

В 1941 году Дорис Дэй вышла замуж за музыканта из её же оркестра, Эла Джордана, брак с которым продлился всего два года; в 1943 году супруги развелись.

Дорис работала и со многими другими исполнителями, в частности, с джаз-оркестром Боба Кросби (англ.).

Карьера в кино 
Во время работы с Лесом Брауном и недолгого сотрудничества с Бобом Хоупом Дорис много гастролировала по США. В 1946 году она снова вышла замуж, за саксофониста Джорджа Уайдлера. В 1948 году Дэй развелась с ним, после чего решила покинуть Лос-Анджелес и вернуться в родной Цинциннати. Однако её агент Эл Ливи убедил её повременить с отъездом и сходить на вечеринку в доме композитора Жюля Стайна, где она могла бы показать себя и, возможно, помочь дальнейшему развитию своей карьеры. На вечеринке Дорис исполнила песню «Embraceable You», чем произвела большое впечатление на Стайна и на его партнёра Сэмми Кана. Они в свою очередь рекомендовали её компании «Warner Bros.».

Карьера Дэй как актрисы кино началась с фильма «Роман в открытом море» (Romance on the High Seas; 1948); его успех положил начало её двадцатилетней карьере в этой области. В 1949 году вышли ещё два фильма с ее участием: «Мечтаю о тебе» и «Это великое чувство», сделавшие актрису узнаваемой и популярной звездой. Способствовал этому и хит «It’s Magic» () из «Романа в открытом море». Затем последовали новые фильмы — в основном не слишком притязательные музыкальные комедии, как например, «В свете серебристой луны» и «Чай для двоих». В 1953 году вышел новый успешный фильм с Дорис Дэй — «Джейн-катастрофа», песня из которого, «Secret Love» (), в исполнении Дорис получила «Оскара» в номинации «Лучшая песня года».

После кинофильма «Это молодое сердце», где Дэй снялась вместе с Фрэнком Синатрой, актриса расторгла свой контракт с «Warner Bros.» и начала работать под началом своего третьего мужа, Мартина Мэлчера, ставшего её агентом и продюсером всех ее последующих фильмов. Теперь у Дорис Дэй помимо комедийных ролей появились и серьёзные драматические. В 1955 году она получила благоприятные отзывы критики за роль певицы Рут Эттинг в фильме «Люби меня или покинь меня», в котором ее партнером был Джеймс Кэгни. Позже в своей автобиографии она назвала этот фильм лучшим в своей карьере. В фильме Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал», где Дорис Дэй выступает в паре с Джеймсом Стюартом, она исполнила песню «Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)» (), принесшую ей второго «Оскара».

В конце 1950-х годов популярность Дорис Дэй пошла на спад. Фильмы с её участием продолжали получать тёплые отзывы критиков, но былого триумфа уже не было. Возможно, причина была в том, что лирические музыкальные фильмы в конце 1950-х годов были уже не так востребованы, главным музыкальным направлением становился рок-н-ролл.

В 1959 году Дорис Дэй в дуэте с Роком Хадсоном снялась в ленте «Интимный разговор». Этот фильм вновь вернул актрисе былое внимание публики, а сама она была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Во многих фильмах 1960-х годов режиссёры отдавали должное профессионализму актрисы Дорис Дэй, тогда как её возможности певицы игнорировались.

В конце 1960-х годов в США началась сексуальная революция. Менялось представление о сексуальности, кино становилось более откровенным, в то время как фильмы с Дорис Дэй оставались все такими же наивно-простодушными и целомудренными. Критики и журналисты тех времен окрестили Дорис «бессменной старой девой», и она постепенно теряла свой звездный статус, лишь напоследок блеснув в фильме «Лодка со стеклянным дном» (1966). Дорис Дэй сама признавала среднее качество своих фильмов, говоря, что снимается в них лишь по настоянию мужа.

Перемена вкусов отразилась и на карьере Дорис Дэй как певицы. Её альбомы «Duet» и «Latin» были удостоены похвал критики, но коммерческим успехом в США не пользовались. В 1967 году Дорис Дэй записала свой последний альбом, «The Love Album», выпуск которого состоялся лишь в 1994 году.

Банкротство и карьера на телевидении 

В 1968 году умер муж Дорис Дэй, Мартин Мэлчер, после чего обнаружилось, что большая часть её заработков растрачена, а сама она увязла в долгах. Выяснилось также, что незадолго до смерти Мэлчер подписал контракт с телевидением на выпуск «Шоу Дорис Дэй». Актриса никогда не горела желанием сниматься на телевидении, но оспорить контракт не могла, и осенью 1968 году шоу стартовало.

С 1968 по 1973 Дорис была ведущей собственного комедийного шоу, основной музыкальной темой которого была песня «Que sera, sera». Дэй неутомимо трудилась на протяжении всего сериала, с тем, чтобы оплатить долги мужа. После завершения съёмок Дорис Дэй не появлялась больше ни на телевидении, ни в кино.

Защита животных 
В 1970-х годах актриса активно занялась защитой животных. Во множестве своих интервью она критиковала знаменитостей, носящих натуральные меха. Её осуждению подверглись Мэри Тайлер Мур, Энджи Дикинсон и Джейн Медоуз. Дорис деятельно продвигала свои предложения по защите животных в Конгресс, а также обращалась с предложениями поправок в законодательство к президентам Рональду Рейгану и Биллу Клинтону. Ею была также создана «Лига животных Дорис Дэй», которую она сама и финансировала.

Личная жизнь 
Дорис Дей была замужем четыре раза:
 Эл Джордан (1941—1943) — тромбонист из группы Барни Рэппа. От этого брака у неё родился единственный сын Тэрренс П. Джордан (Тэрренс Мэлчер, 8 февраля 1942 — 19 ноября 2004). Брак с Джорданом сопровождался побоями с его стороны, из-за чего Дэй хотела с ним развестись. Когда Джордан узнал о беременности, то потребовал, чтобы Дэй сделала аборт. Вскоре после рождения сына они развелись. Джордан редко навещал Тэрренса и почти никак не участвовал в его воспитании. В 1967 году Эл Джордан застрелился.
 Джордж Уайдлер (1946—1949) — саксофонист.
 Мартин Мэлчер (1951—1968) — её личный агент и продюсер. Брак с ним был довольно долгим и выглядел вполне счастливым, вплоть до его смерти. Однако позже Дэй обнаружила, что во время их совместной жизни он беззастенчиво тратил её гонорары, и ей пришлось долго расплачиваться по долгам. Несмотря на то, что Мэлчер усыновил Тэрренса и дал ему свою фамилию, последний после его смерти заявил, что Мэлчер с ним плохо обращался.
 Барри Комден (1976—1981) — работал метрдотелем в одном из любимых ресторанов Дорис. После развода Барри признался, что Дэй больше времени уделяла своим друзьям-животным, чем ему.

Возобновление интереса к имени Дорис Дэй 
В 1990-е годы вновь появился интерес к Дорис Дэй. В 1992 году вышел диск с лучшими её хитами, а одна из песен была использована для саундтрека к фильму «Строго по правилам». В начале 2000-х годов большим спросом пользовались видеодиски с её фильмами, в интернете появилось много посвящённых ей веб-сайтов. В 2011 году Дорис Дэй выпустила свой 29-й студийный альбом , который вошёл в десятку лучших альбомов Великобритании с новым материалом. Это случилось в год 87-летия певицы и через 62 года после выхода её дебютного альбома. В 2012 году Дэй заняла шестое место среди популярных кассовых певцов.

В 2004 году актриса была награждена «Президентской медалью Свободы», однако не присутствовала на церемонии из-за страха перед авиаполетами. Кроме этого, Дэй отказалась от награждения почётным «Оскаром» (хотя Киноакадемия несколько раз предлагала ей это), а также от «Награды центра Кеннеди».

Среди ее наград также — премия Grammy Lifetime Achievement Award (вручена 9 февраля 2008 года) и премия Legend Award от Общества певцов (Society of Singers). В 1989 году ей была присуждена премия Сесиля Б. Де Милля за все ее достижения в кино. В 2004 году награждена Президентской медалью свободы (Presidential Medal of Freedom) президентом Джорджем Бушем-младшим, а в 2011 году — премией Лос-Анджелесской ассоциации кинокритиков за достижения в карьере (Los Angeles Film Critics Association’s Career Achievement Award).

У Дорис Дэй есть две звезды на Голливудской аллее славы — за вклад в развитие кино и за развитие музыкальной индустрии США.

Дорис Дэй скончалась 13 мая 2019 года в своём доме в Калифорнии в возрасте 97 лет от пневмонии.

Дискография 

 You’re My Thrill (1949)
 Tea for Two (1950) (саундтрек)
 Young Man with a Horn (1950) (саундтрек) (совместно с Гарри Джеймсом)
 Lullaby Of Broadway (1951) (саундтрек)
 On Moonlight Bay (1951) (саундтрек)
 I’ll See You in My Dreams (1951) (саундтрек)
 By the Light of the Silvery Moon (1953) (саундтрек)
 Calamity Jane (1953) (саундтрек)
 Young at Heart (1954) (саундтрек) (совместно с Фрэнком Синатрой)
 Day Dreams (1954)
 Love Me or Leave Me (саундтрек) (1955)
 Day By Day (1956)
 Day By Night (1957)
 The Pajama Game (1957) (саундтрек) (совместно с Джоном Райтом)
 Hooray For Hollywood (1958)
 Cuttin’ Capers (1959)
 What Every Girl Should Know (1960)
 Show Time (1960)
 Bright and Shiny (1961)
 I Have Dreamed (1961)
 Duet (совместно с Андре Превином) (1962)
 You’ll Never Walk Alone (1962)
 Billy Rose’s Jumbo (саундтрек) (1962)
 Annie Get Your Gun (совместно с Робертом Гулетом) (1963)
 Love Him (1963)
 The Doris Day Christmas Album (1964)
 With a Smile and a Song (1964)
 Latin for Lovers (1965)
 Doris Day’s Sentimental Journey (1965)
 The Love Album (записан в 1967, выпущен в 1994)
 My Heart (2011)

Фильмография

Литература 
 Barothy, Mary Anne. Day at a Time: An Indiana Girl’s Sentimental Journey to Doris Day’s Hollywood and Beyond. Hawthorne Publishing, 2007.
 Bret, David. Doris Day: Reluctant Star. JR Books, London. 2008.
 Day, Doris, as told to A. E. Hotchner. Doris Day: Her Own Story. William Morrow & Co., Inc., 1976.
 
 McGee, Garry. Doris Day: Sentimental Journey. McFarland & Company, Inc., 2005.
 Patrick, Pierre and Garry McGee. Que Sera, Sera: The Magic of Doris Day Through Television. Bear Manor Media, 2005.
 Patrick, Pierre and Garry McGee. The Doris Day Companion: A Beautiful Day (One on One with Doris and Friends). BearManor Media, 2009.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Фонд животных Дорис Дэй 

Лауреаты премии «Грэмми»
Голливудская «Аллея славы»
Награждённые Президентской медалью Свободы
Лауреаты премии Сесиля Б. Де Милля
Исполнители Columbia Records
Поп-вокалисты США
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Умершие от пневмонии
Люди, чей прах был развеян
Киноактрисы США